Koestler oder Köstler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Köstler (* 1962), deutscher Kunsthistoriker
 Arthur Koestler (1905–1983), österreichisch-ungarischer und englischer Schriftsteller

 Josef Koestler (1878–1935), österreichischer Geologe
 Josef Nikolaus Köstler (1902–1982), deutscher Forstwissenschaftler
 Lorenz von Köstler (1807–1888), böhmischer Kurarzt
 Marco Köstler (* 1973), deutscher Musiker, Sänger und Mixer
 Maria Köstler (1879–1965), österreichische Politikerin (SdP), Abgeordnete zum Nationalrat
 Peter Köstler (1805–1870), deutscher katholischer Priester
 Siegfried Köstler (* 1950), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Koestler (Musikinstrumente), eine Nauheimer Mundharmonikafirma